Еялет Дагестан або Дербентський еялет — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії. Існував у 1578—1606 роках. Утворився внаслідок османських завоювань під час війни з Персією.

Історія 
З початком у 1578 році нової війни Османів з Персією Чопан II, шамхал Газікумухський (впливовіший володар Дагестану), перейшов на бік Османської імперії. війська дагестанських володарів діяли разом з Лала Мустафа-пашою із захоплення Ширвана. Наприкінці того ж року Дербентський санджак перетворено на бейлербейство, на чолі якого постав Оздеміроглу Осман-паша. Адміністративним центром став Дербент. Звідси за підтримки шамхальство було підкорено увесь Дагестан, де в основним фортецях розміщено турецькі залоги.

У 1582 році придушено повстання низки сільських районів Дагестану. У 1585 році внаслідок конфлікту з султанським урядом, що намагався посилити свою владу в Дагестані, Газікумухське шамхальство розпочало перемовини з Персією, проте без певного успіху. У 1587 році з огляду на небезпеку з боку Кахетінського бейлербея Олександра, що вступив в союз з московським царством проти шамхальство, Чопан II знову підкорився Стамбулу.

Протягом 1589—1591 років, скориставшись розгардіяшем в Дагестані османський уряд зміцнив своє становище на півдні та сході Дагестану. 1591 року бейлербейство було перетворено на еялет. Його очільник Сурхай II був водночас Тарковським шамхалом, проте вплив власне чиновників зростала. Водночас в містах Дербент, Шарубан, Ахти. В першому розташувався загін яничар. Втім автономний статус еялету зберігався, оскільки турки не могли контролювати увесь Дагестан.

Влада османської імперії зберігалася до початку нової війни з Персією. Перед тим у 1601—1602 роках під час повстання в Кахетії та Картлі зросла важливість Дербента, звідки османські війська могли діяти в Азербайджані. 

Протягом 1604—1606 роках точилися запеклі бої, незважаючи на втрату Османами більшої частини Кавказу. Лише після важких поразок та переходу на бік Персії Газікумухського шамхальства османські війська залишили еялет. Втрата Османською імперією кавказьких земель було закріплено Севарським миром 1618 року.

Джерела 
 D. E. Pitcher (1972). An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. Brill Archive.
 Гаджиев М. С. Древний город Дагестана. М., 2002
 Autonomous Ottoman provinces
Держави і території, засновані 1578
Еялети
Нова історія Дагестану
зникли 1606
Османська Росія